Staelens ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Staelens (Basketballspieler) (1945–1999), französischer Basketballspieler 
 Jean-Pierre Staelens (* 1955), belgischer Volleyball-Trainer
 Kim Staelens (* 1982), niederländische Volleyballspielerin
 Lorenzo Staelens (* 1964), belgischer Fußballnationalspieler und -trainer